Álvaro est un prénom d'origine portugaise et espagnole.

Origines
Il s'agit d'un dérivé hispanique du nom Alvar, d’origine germanique ; l'étymologie d'Alvar pourrait être -adal « noble » et warin- « protéger ».

Le prénom a été fréquemment utilisé durant le Moyen Âge, comme l'attestent les patronymes  en espagnol et  en portugais.

Prénom
Álvaro ou Alvaro est porté par les personnalités suivantes :

Arts
Alvaro Querzoli (1955-), un artiste peintre brésilien
Alvaro Siza (1933-), un architecte portugais
Alvaro Valbuena (1941-), un artiste peintre colombien

Littérature
Álvaro Cunqueiro (1911-1981), un écrivain galicien
Álvaro García de Zúñiga (né en 1958), un écrivain et cinéaste portugais
Alvaro Mutis (1923-2013), un écrivain mexicain
Álvaro Pombo (né en 1939), un écrivain espagnol

Musique
Álvaro Fuentes (1975-), un musicien espagnol
Álvaro López (1979-), un musicien chilien
Alvaro Pierri (1953-), un musicien uruguayen
Álvaro Urquijo (1962-), un musicien espagnol
 Alvaro (1988-), un DJ néerlandais
Álvaro Soler (1991-) Chanteur espagnol
 Álvaro Véliz (1972), chanteur chilien

Personnalités historiques
Álvaro de Bazán (1526-1588), un général espagnol;
Álvaro Fernández, un navigateur portugais du 
Álvaro de Figueroa y Torres (1863-1950), comte de Romanones, homme politique espagnol
Álvaro Manrique de Zúñiga (?-1590), un noble espagnol, vice-roi de Nouvelle-Espagne
Álvaro de Mendaña (1542-1595), un navigateur et explorateur espagnol
Álvaro Obregón (1880-1928), un militaire et homme politique mexicain

Politique
Álvaro Colom (1951-), un homme politique guatémaltèque
Álvaro Cunhal (1913-2005), un homme politique portugais
Álvaro García Linera (1962-), un homme politique bolivien
Álvaro Gil-Robles (1944-), un homme politique espagnol
Álvaro Noboa (1950-), un homme d'affaires et homme politique équatorien
Alvaro de Soto (1943-), un diplomate péruvien
Álvaro Uribe (1952-), un homme politique colombien

Bienheureux
Álvaro del Portillo (1914-1994), prélat de l'Opus Dei et successeur de Saint Josemaria Escrivá. 
 Álvaro Sanjuán Canet (1908-1936) salésien martyr.

Scientifique
Álvaro López-García (1941-), un astronome espagnol

Sport
Álvaro Bautista (1984-), un pilote moto espagnol
Alvaro Galindo (1982-), un joueur de rugby argentin
Álvaro González de Galdeano (1970-), un cycliste espagnol
Álvaro Parente (1984-), un pilote automobile portugais
Álvaro Pino (1956-), un cycliste espagnol

Football
Álvaro (1965-), Álvaro Cervera Díaz, un footballeur et entraîneur espagnol
Álvaro (1977-), Álvaro Luiz Maior de Aquino, un footballeur brésilien
Álvaro (1990-), Álvaro González Soberón, un footballeur espagnol
Álvaro Arbeloa (1983-), un footballeur espagnol
Álvaro Fernández (1985-), un footballeur uruguayen
Álvaro Gestido (1907-1957), un footballeur uruguayen
Álvaro González de Galdeano (né en 1970), un coureur cycliste espagnol
Álvaro González Soberón (né en 1990), un footballeur espagnol
Álvaro Domínguez (1981-), un footballeur colombien
Álvaro Domínguez (1989-), un footballeur espagnol
Álvaro Morata (1992-), un footballeur espagnol
Álvaro Negredo (1985-), un footballeur espagnol
Álvaro Rafael González (né en 1984), un footballeur uruguayen
Alvaro Recoba (1976-), un footballeur uruguayen
Alvaro Saborío (1982-), un footballeur costaricien
Álvaro Santos (1980-), un footballeur brésilien

Deuxième prénom
Augusto Alvaro da Silva (1876-1968), un prélat brésilien de l'Église catholique romaine
José Álvaro Morais (1945-2004), un cinéaste portugais
Rodrigo Alvaro Tello Valenzuela (1979-), un footballeur chilien

Patronyme 

 Francisco Álvaro Bueno de Paiva, un magistrat et homme politique brésilien ;
 Anne Alvaro (1951-), une actrice française de théâtre et de cinéma ;
 Corrado Alvaro (1895-1956), un écrivain et journaliste italien ;
 Eugênia Álvaro Moreyra (1898-1948), une journaliste, actrice et metteuse en scène brésilienne.

Toponyme 

 Álvaro de Carvalho, une commune de l'État de São Paulo au Brésil.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 Tiro ao Álvaro

Prénom espagnol
Prénom portugais
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique